Нако Райнов Стефанов е професор, доктор на Философските науки, доктор по история.

Биография 
Роден е в България на 19 юни 1954 г.

В периода 1974 – 1979 г. учи в Ленинградски държавен университет (днес Санктпетербургски държавен университет), факултет по ориенталистика (изучаване на Изтока). Изучава японски език и култура, общество, икономика и история на Япония и Източна Азия. 

От 1980 – 1984 г. е в Институт по изследване на Изтока (Институт востоковедения) – Москва при АН на СССР. Там той защитава дисертация на тема „Японските трудови отношения след Втората световна война (втората половина на 40-те – първата половина на 80-те години на ХХ век). Така той става доктор по история по специалност 05.03.04 „Нова и най-нова обща история“.

 От 1985 – 1988 г. учи в Токийски държавен университет – Япония, в катедра по социология и социална психология. От там получава своята докторска специализация на тема „Управление на човешките ресурси в японските фирми и предприятия“.

Професионална дейност 
От 1988 до 1992 г. работи като главен асистент в Институт за държавно и стопанско управление при МС. Там той се занимава с изследване и осъществяване на проекти в областта на държавното и стопанско управление, в частност изследване на т.нар. „Японско управление“, подготовка на писмени материали-статии, студии и монографии в дадената област.

От 1993 до 1995 г. работи като главен експерт в JETRO(Japan External Trade Organization)-София. Там той изследва и подготвя писмени доклади в областта на развитието на България и Източна Европа – макроикономика и политически живот.

От 1995 до 2012 г. работи в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ФКНФ, ЦИЕК, катедра „Езици и култури на Източна Азия“. Там той се занимава с водене на основни университетски курсове; работа по научни проекти; ръководство на докторанти, магистърски тези и бакалавърски дипломни работи; публикуване на учебници, книги, статии ; участие в конференции и кръгли маси.

Едновременно с това в периода 2001 – 2015 г. е консултант на свободна практика – консултант по ISO 9001:2000 и ISO 9001:2008 (извършил сертификация и ре-сертификация на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ към Министерство на транспорта, съобщенията и информационните технологии,

През периода 2003 – 2004 година – две години консултант и обучител на „Лукойл Нефтохим“ АД-Бургас, консултант и обучител на „Дамвент“ АД-Бургас и други,

Консултант по SMED(Single Minute Exchanger of Die) Montupet АД-Русе, консултант по тотална поддръжка на оборудването на „Шнайдер-Електрик“АД –Пловдив и други. През периода 2002 г. консултант при ресертификация по ISO 9001:2000 на СД ”Дамянов-Мартинов“.

В периода 1995 – 2001 г.-Главен специалист-консултант в Център по качество, производителност и мениджмънт-София. Там той извършва управленско консултиране и фирмено обучение в областта на управление на човешките ресурси, качеството, поддръжката на оборудването, стратегическото управление на такива организации като АЕЦ „Козлодуй“, „Лукойл-Нефтохим“АД-Бургас, „Биовет“АД-Пещера, Летище Бургас, Мини „Черно море“ АД, СД“Дамянов-Мартинов“, „Яна“ АД-Панагюрище, І-ва МБАЛ–София, ДВД-Казанлък, „Беласица“АД-Петрич, КЦМ Пловдив и други.

Политическа дейност

Парламентарни избори през 2022 г. 

На парламентарните избори през 2022 г. е кандидат за народен представител от гражданската квота на коалиция „Справедлива България“, водач на листите в 24 МИР София и 2 МИР Бургас.

Агент на „Държавна сигурност“ 

На 27.09.1973 г., Нако Стефанов е привлечен към структурите на вече бившата служба за разузнаване и контраразузнаване „Държавна сигурност“, със заповед № 98, и се води на отчет от подполковник Гачев. Стефанов е привлечен в качеството си на нещатен служител към Окръжно управление на МВР-Плевен по линия на Управление „Военно контраразузнаване“ (ВКР).

Източници 

Български философи
Български историци
Преподаватели в Софийския университет
Сътрудници на Държавна сигурност
Възпитаници на Санктпетербургския университет
Родени в България